Код валюты — относительно короткая последовательность цифр и/или букв, используемая для представления наименования денежной единицы и её идентификации в различных системах передачи информации. Коды валют сгруппированы в классификаторы валют, которые, как правило, являются общемировыми, межгосударственными, национальными или отраслевыми стандартами.

Общемировым стандартом является ISO 4217.

Существует несколько версий международных классификаторов различных наднациональных организаций, куда входит Россия, например:
 КВ ТС — Классификатор валют Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России;
 МКВ — Межгосударственный классификатор валют стран СНГ.

Локальные действующие российские стандарты:
 ОКВ — Общероссийский классификатор валют (его украинский аналог — Классификатор валют; );
 ККВ — отраслевой Классификатор клиринговых валют.

Существуют также другие классификаторы и стандарты, которые могут быть использованы для локальных целей.

Принципы кодирования валют 

В классификаторах валют, используемых в России, применяются два основных принципа кодирования — стандарта ISO 4217 и Классификатора клиринговых валют.

Коды стандарта ISO 4217 

Наиболее распространённым является стандарт ISO 4217, который служит базой для создания прочих классификаторов и включает следующие сведения:
 наименование валюты на английском и французском языках (два официальных языка стандарта);
 трёхбуквенный алфавитный (alfa-3) код валюты;
 трёхзначный цифровой (number-3) код валюты;
 информацию о наличии и разрядности разменной (дробной, производной) денежной единицы;
 список стран, где указанная валюта является законным средством платежа на основании формального соглашения с её эмитентом.

При этом валюты разбиты на три группы:
 находящиеся в обращении;
 находящиеся в обращении валютные фонды (дублируются также в списке находящихся в обращении валют);
 вышедшие из обращения после 1978 года (от первой публикации стандарта).

В свою очередь, коды ISO 4217:
 буквенные — основаны на двухбуквенных кодах (alfa-2) стран мира стандарта ISO 3166-1, которые, как правило, становятся первыми двумя буквами кода валюты (третья буква кода валюты — в большинстве случаев первая буква в её наименовании на английском языке);
 цифровые — как правило, повторяют цифровые коды стран мира Статистического отдела ООН.

Большинство прочих стандартов и классификаторов валют (например, Общероссийский классификатор валют (ОКВ), Межгосударственный классификатор валют (МКВ), Классификатор валют Таможенного союза (КВ ТС)) повторяют коды ISO 4217, но актуализируются с задержкой на несколько месяцев, а в ряде случаев — на несколько лет (подробнее см. раздел «Сравнительная таблица стандартов»).

Несколько отличается принцип формирования кодов Тейлора. Основное отличие состоит в том, что, помимо кодов стандарта ISO 3166-1 для обозначения стран и территорий, эмитирующих или эмитировавших собственные валюты, используются также коды, самостоятельно разработанные Брайаном Тейлором, автором методики (подробнее см. раздел «Частный классификатор — Коды Тейлора»).

Коды Классификатора клиринговых валют 

Принципиально иной принцип кодирования использовался в Общесоюзном классификаторе валют (ОКВ:1984) и продолжает использоваться в Классификаторе клиринговых валют (ККВ). В последнем уже сами наименования валют существенно отличаются от принятых в других стандартах. Название клиринговой валюты может содержать следующую информацию (см. примеры ниже):
 валюта учёта (валюта, в которой ведётся учёт, сальдируется движение товаров и денежных средств);
 валюта расчётов (валюта, в которой производятся фактические платежи по контракту);
 страна, с которой заключён контракт;
 тип контракта.
В зависимости от внутренних свойств (свободно конвертируемые, замкнутые), от способов использования (например, для клиринга, для прямых расчётов), от социально-политической системы и уровня экономического развития страны-эмитента (соцстраны, развивающиеся страны), первоначально валюты были разбиты на пять (позже шесть) групп, каждой из которых соответствовала одна или несколько цифр от нуля до девяти. Внутри группы денежным единицам присваивались двухзначные порядковые номера от «00» до «99». Таким образом, код был трёхзначным цифровым, где первая цифра описывала ключевые признаки самой валюты, её эмитента и/или способы использования, а две последних являлись порядковым номером денежной единицы в группе.

Впоследствии первая цифра кода была заменена на заглавную букву кириллицы (в редакции классификатора клиринговых валют, изданного Государственным таможенным комитетом Российской Федерации; ККВ ГТК) или на заглавную букву латинского алфавита (в редакции Центрального банка Российской Федерации; ККВ ЦБ РФ). При этом в связи с тем, что почти все социалистические страны встали на капиталистический путь развития, многие замкнутые валюты превратились в свободно конвертируемые, но при этом сохранили свои исходные коды, изначальные группы классификатора утратили своё значение. В настоящее время клиринговые коды в большинстве случаев представляют собой не более чем трёхзначные буквенно-цифровые порядковые номера валют в классификаторе. Для примера — первые десять кодов действующей редакции классификатора (ККВ ЦБ РФ):
 А04 — Испанские песеты с платежом в долларах США
 А10 — Шотландские фунты
 А12 — Гонконгские доллары с платежом в долларах США
 А13 — Турецкие лиры с платежом в долларах США
 А15 — Японские иены в США долларах
 А16 — Японские иены в ФРГ марках
 A25 — Иракские динары по экспортному аккредитиву в долларах США
 A26 — Иракские динары по экспортному аккредитиву в фунтах стерлингов
 A32 — США доллары по госкредиту с Суданом 
 A36 — Малайзийские ринггиты с платежом в долларах США

Сравнительная таблица кодов 
Ниже представлены существующие валюты, имеющие по состоянию на 12.01.2012 код в одном из действующих классификаторов и отсортированные по коду alfa-3 стандарта ISO 4217 (в рамках раздела таблицы «Существующие валюты, включённые в ККВ или в классификатор Тейлора» — по коду alfa-3 классификатора Тейлора). При этом:
 жёлтым цветом выделены коды ISO 4217, отсутствующие в Общероссийском классификаторе валют (прочие несоответствия двух стандартов отмечены примечаниями с буквой a);
 зелёным — буквенные (alfa-3) коды стандарта ISO 3166-1, совпадающие с одним из кодов ISO 4217;
 голубым — цифровые (number-3) коды стандарта ISO 3166-1, не совпадающие с кодом базовой валюты соответствующего государства в стандарте ISO 4217;
 фиолетовым — коды Тейлора, не совпадающие с кодом соответствующей валюты в стандарте ISO 4217;
 хаки — коды Тейлора, совпадающие с кодом другой валюты в стандарте ISO 4217;
 оранжевым — коды Тейлора, соответствующие коду вышедшей из обращения валюты, но сохранившиеся в классификаторе Тейлора, очевидно, из-за его редкого обновления;
 серым — коды валют, не входящих в ISO 4217, но включённых в версию стандарта, опубликованную Европейским союзом.

В таблицу не включены коды стандарта ISO 6166 (ISIN), поскольку непосредственно денежным единицам они присваиваются редко.

В стандарте Юникод может быть указано, что конкретный символ обозначает конкретную денежную единицу (₪ — символ шекеля), а может быть дано пояснение, что знак соответствует родовому названию группы валют (например, ₨ — любая из рупий). При этом на практике некоторые символы могут использоваться для обозначения и тех валют, которые не упомянуты в стандарте (например, $ для обозначения боливиано, паанги, патаки, реала, талы и др.). В таблице соответствия между наименованиями денежных единиц и кодами их знаков даны исключительно на основании данных самого стандарта; для тех валют, у которых в Юникоде символ не указан, в таблице проставлен знак валюты () — ¤ (U+00A4).

Расхождения между ISO 4217 и ОКВ с точки зрения указания стран, использующих те или иные валюты:

Особенности отдельных классификаторов

Мировой стандарт ISO 4217 

ISO 4217 был утверждён Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1978 году и в настоящее время входит в шорт-лист восьми наиболее востребованных и в тройку наиболее продвигаемых самой ISO стандартов.

В оригинале стандарт публикуется на английском и французском языках. Официальный, авторизованный Международной организацией по стандартизации перевод на русский и другие языки мира не осуществляется. Однако на основе ISO 4217 разрабатываются национальные стандарты — например, Общероссийский классификатор валют или украинский Классификатор валют (). В ряде стран применяется непосредственно ISO 4217, во всех остальных случаях он является только рекомендацией для стран-участниц ISO, а не обязательным к исполнению документом.

Область применения ISO 4217 — «для использования в документах и сообщениях, относящихся к международным торговым сделкам… при любых торговых, банковских или административных операциях, в которых названия валют или фондов должны быть указаны в виде кода».

Характерными отличиями ISO 4217 являются наличие таблицы, посвящённой кодам валют, которые вышли из обращения после 1978 года (после первой публикации стандарта), а также данных о разменных (производных, дробных) денежных единицах.

В Европейском союзе (ЕС) стандарт ISO 4217 является документом прямого действия. При этом регламент его использования дополнен рядом справочных материалов:
 краткими и полными наименованиями стран-эмитентов;
 наименованиями дробных денежных единиц, включая вышедших из обращения;
 наименованиями валют и их производных как в единственном числе, так и во множественном.
Кроме того, классификатор ЕС дополнен кодами ещё трёх денежных единиц, которые не включены в ISO 4217, — гернсийского, джерсийского и мэнского фунтов. Их коды построены по принципам ISO:
 GGP — гернсийский фунт (GG — код Гернси в стандарте ISO 3166-1; P — первая буква в наименовании валюты, );
 JEP — джерсийский фунт (JE — Джерси);
 IMP — фунт Острова Мэн (IM — Остров Мэн).
Наконец, на сайте EC стандарт опубликован на 23 языках, включая английский и французский; перевода на русский язык нет, поскольку ни одно государство, использующее русский в качестве официального, в Евросоюз не входит.

Мировой стандарт ISO 6166 (ISIN) 

Ещё один мировой стандарт — , в соответствии с которым разрабатываются 12-разрядные буквенно-цифровые коды ISIN (от  — международный идентификационный код ценной бумаги). Они используются для идентификации прежде всего ценных бумаг, однако иногда присваиваются валютам и даже их производным, например:
 RU000A0G9HE0 — российский рубль;
 KZ0009657417 — казахстанский тенге;
 BRBCBRBRL016 — бразильский реал;
 BRBCBRBRL032 — бразильский цент (сентаво,  реала).
Префикс из двух букв соответствуют коду государства, где расположен эмитент ценной бумаги или денежной единицы, в стандарте ISO 3166-1, символы с третьего по одиннадцатый являются национальным идентификатором ценной бумаги или валюты (; эти коды в соответствии со стандартом присваивают уполномоченные национальные нумерующие агентства), последний символ служит проверочным числом. В сравнении с ISO 4217 основная сфера применения этих кодов намного уже — биржевые операции, их учёт, расчёты и клиринг по ним. Валюты в данном случае рассматриваются исключительно в качестве объекта биржевой торговли.

Мировой стандарт ISO 10962 (CFI) 

Коды ISIN не содержат информации, характеризующей финансовый инструмент (тип, форма выпуска, особенности обращения, погашения, другие существенные сведения), и служат лишь для однозначной идентификации конкретных ценных бумаг. Эти данные представлены в кодах CFI (от  — классификация финансовых инструментов), правила присвоения которых регулируются стандартом . CFI представляет собой 6-разрядный код, состоящий из букв латиницы, где I разряд указывает на категорию ценной бумаги (стандарт выделяет шесть основных типов финансовых инструментов), II разряд конкретизирует группу внутри категории, разряды III—VI указывают на наиболее существенные характеристики финансового инструмента. Таким образом, коды CFI не являются уникальными, но существенно дополняют и, как правило, используются вместе с кодами ISIN.

Валютам в соответствии со стандартом ISO 10962 присваивается код MRCXXX, характеризующий их в качестве отдельного типа объектов биржевой торговли:
 M — Категория «Разное (Прочее)» ();
 R — Группа «Референтные (справочные) инструменты» ();
 C — Подгруппа «Валюты» (), включая также прямые и кросс-курсы валют.
Помимо валют, в группе MR также выделяются:
 T — «Товары» ();
 R — «Процентные ставки» ();
 I — «Индексы» ().
По состоянию на начало 2012 года Национальный расчётный депозитарий, уполномоченное российское нумерующие агентство, присвоило код MRCXXX двум финансовым инструментам: российскому рублю и кросс-курсу рубля к евро (ISIN — RU0001458465).

Мировой стандарт ISO 10646 (Unicode, Юникод) 

Помимо кодов наименования валют могут быть кратко представлены сокращениями (аббревиатурами) или специальными знаками (символами). Международным стандартом, который регламентирует использование таких знаков, в частности, при разработке шрифтов, является Юникод (его ранние версии синхронизированы со стандартом ). Коды стандарта — четырёх- или пятизначная последовательность букв и цифр, где первые три (для пятизначных кодов — четыре) символа указывают на колонку кодовой таблицы, а последний — на строку. Таким образом, код в целом является номером конкретной ячейки в кодовой таблице, которой и соответствует конкретный символ. Кроме того, впереди кода добавляется префикс U+, указывающий на то, что это код именно стандарта Юникод.

Однако если коды ISO 4217 или ISO 6166 имеют однозначные соответствия с наименованиями валют, то их символы, включённые в Юникод, во многих случаях многозначны. В частности, символ $ может быть одновременно использован для обозначения около сорока существующих валют, которые называются долларами, песо, эскудо и т. д. Кроме того, в части знаков валют Юникод по сути фиксирует лишь соответствие конкретного кода названию графемы (Dollar Sign, Hrivnia Sign и т. д.), но не её внешнему виду. Конкретное начертание — задача разработчиков шрифтов. Так, в зависимости от использованного шрифта символ доллара может быть представлен как с двумя вертикальными черточками, так и с одной. При этом и тому, и другому символу соответствует одна позиция Юникода — U+0024. Напротив, символам лиры (₤) и фунта (£) соответствуют разные позиции — соответственно U+20A4 и U+00A3. При этом и тот, и другой могут быть представлены как с одной горизонтальной чертой, так и с двумя. Коды ISO 4217, являясь набором заглавных (реже строчных) букв базовой латиницы, безразличны к шрифту, использованному для их вывода.

Также в Юникоде есть три символа разменных денежных единиц:
 ₰ (U+20B0) — пфенниг (вышедшая из обращения  немецкой марки);
 ¢ (U+00A2) — цент ( доллара);
 ₥ (U+20A5) — милль ( доллара).

Национальные стандарты: ОКВ, УКВ 

Общероссийский классификатор валют (ОКВ) был разработан ВНИИ классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) и Центральным банком Российской Федерации и впервые опубликован в 1994 году (ОКВ:1994), заменив Общесоюзный классификатор валют (ОКВ:1984). В 2000 году была утверждена вторая редакция стандарта (ОКВ:2000). Обе редакции почти в точности повторяют основную таблицу ISO 4217 по валютам, находящимся в обращении, но не содержат информации о наличии у валюты разменных денежных единиц, а также о некоторых валютных фондов (например, редакция 2000 года — кодов доллара следующего дня, сукре, расчётных единиц Европейского союза) и валютных ценностях (например, кодов золота, серебра и других драгоценных металлов).

Область применения ОКВ — «для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины» на территории Российской Федерации.

Украина также является страной, где ISO 4217 не является документом прямого действия, и на его основе разрабатывается локальный национальный Классификатор валют (). При этом в сравнении с российской локализацией украинская является более качественной. В частности, украинский стандарт так же не содержит данных о разменных (дробных) денежных единицах, но в нём более полно представлены валюты и валютные ценности, упомянутые в ISO 4217, приводятся наименования валют и государств на английском языке, есть дополнительная таблица кодов валют, вышедших из обращения.

Российские отраслевые стандарты: ККВ, КВ ФНС 

Существует несколько преемственных редакций Классификатора клиринговых валют (ККВ). Первоначально все клиринговые валюты были включены в перечень условных цифровых обозначений валют (УЦОВ) Внешторгбанка СССР, который стал основой для разработки Общесоюзного классификатора валют (ОКВ:1984). В начале 1997 года в связи с тем, что в новый Общероссийский классификатор валют (ОКВ:1994) клиринговые денежные валюты включены не были, в рамках Государственного таможенного комитета РФ был утверждён и вскоре аннулирован отдельный Классификатор клиринговых валют (ККВ ГТК). В том же году появилась редакция Центрального банка Российской Федерации (ККВ ЦБ РФ), которая до настоящего времени используется в таможенных органах и в банковской сфере. Область применения:
 в терминологии ЦБ РФ — для «проведения единой учётной политики и обеспечения однозначной идентификации валют по межправительственным соглашениям, (клиринговых валют) в автоматизированных системах обработки банковской информации, унификации системы классификации и кодирования, используемой в банковских автоматизированных системах»;
 в терминологии таможенных органов — для «обеспечения функционирования таможенно-банковской системы валютного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации по контрактам, предусматривающим расчёты в клиринговых валютах».

Характерными особенностями классификатора являются упоминание таких денежных единиц, как мэнский, шотландский фунты, фарерская крона, некоторых других локальных валют, а также благородных металлов, которые не включены в стандарт ISO 4217, а также то, что исходные наименования клиринговых валют, как правило, не меняются, даже если они вышли из обращения. В действующей редакции классификатора лишь отмечается, какой современной валюте соответствует исходная валюта учёта.

Ещё один пример отраслевого классификатора валют — Кодификатор валют Федеральной налоговой службы, который опубликован, например, в качестве приложения к Письму «Об отсутствии необходимости построчного перевода электронного авиабилета».

Позиции кодификатора ФНС состоят из следующих полей:
 Наименование валюты на русском языке, которое в ряде случаев несколько отличается от названий, используемых в Общероссийском классификаторе валют;
 Наименование валюты на английском языке, которое, как правило, повторяет название денежной единицы в стандарте ISO 4217;
 Трехбуквенный алфавитный «внутренний код» ФНС на базе кириллицы;
 Трёхбуквенный алфавитный код ISO 4217;
 Код государства, представляющий собой транскрипцию на кириллице двухбуквенных алфавитных кодов государств в стандарте ISO 3166-1.

По состоянию на 1 декабря 2009 года внутренние коды ФНС были присвоены следующим валютам:

Межгосударственные стандарты: МКВ, КВ ТС 

Являясь членом СНГ и Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, с одной стороны, и не применяя стандарт ISO 4217 в качестве документа прямого действия, с другой, Россия обязана придерживаться двух межгосударственных классификаторов валют, созданных в рамках указанных выше организаций, — Межгосударственного классификатора валют (МКВ) и Классификатора валют Таможенного союза (КВ ТС). Первый утверждён в апреле 1997 года Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), второй — в сентябре 2010 года Комиссией Таможенного союза.

Область применения МКВ — «для использования в процессе обмена информацией при международном взаимодействии в экономической, научной, культурной, спортивной и др. областях, при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчётности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины» на территории СНГ. КВ ТС используется для заполнения таможенных деклараций в рамках Таможенного союза.

Оба этих классификатора идентичны ОКВ и имеют те же отличия от ISO 4217, что и российский национальный стандарт.

Частный классификатор — Коды Тейлора 
Коды Тейлора созданы по тем же принципам, что и буквенные коды ISO 4217, но призваны дополнить его некоторыми региональными, частными, историческими, переходными, временными и параллельными (наличными и безналичными, но не коллекционными) валютами, которые не попали в общемировой стандарт. Так же, как и в ISO 4217, код Тейлора состоит из двух частей:
 первая группа букв (от двух до пяти) является идентификатором эмитента валюты (две буквы, как правило, используются для существующих валют и повторяют коды alfa-2 стандарта ISO 3166-1; три буквы служат, например, для описания прекративших существование государств; четыре буквы используются для описания территорий внутри государства, пять — ещё более мелких административных образований, например, городов);
 вторая группа букв (от одной до двух) является идентификатором валюты (первая буква) и её разновидности (вторая буква).
Существует также префикс X, который, как и в ISO 4217, присваивается коллективным валютам. В кодах Тейлора также используется дефис (например, для описания выпусков коллективных валют с какими-то отличительными национальными признаками).

Таким образом, теоретически коды Тейлора могут включать от трёх до семи букв, но в действительности самыми длинными являются пятибуквенные.

Сравнительная таблица стандартов 
В данном разделе в сравнительном виде представлены данные о классификаторах валют, актуальных (в форме рекомендации, как ISO 4217, или документа прямого действия, как ОКВ) или бывших актуальными для Российской Федерации. Стандарты расположены в порядке убывания даты их последнего обновления.

В наглядном виде хронологические рамки и области применения классификаторов валют, действовавших в СССР и Российской Федерации, могут быть представлены следующей схемой:

Примечания

Источники 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 Межгосударственные классификаторы валют
 
 
 Национальные классификаторы валют
  
 
 
 
 
 
 
 Отраслевые классификаторы
 
 
 
 
 
 
 
 
 Прочие источники

См. также 

Номер (код):
 Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)
 Код акции (тикер)
 Юникод

Код страны
 ISO 3166
 ISO 3166-1

Типы стандартов:
 Стандарт
 Международный стандарт
 Межгосударственный стандарт
 Отраслевой стандарт
 Классификатор

Международные организации:
 Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
 Международная организация по стандартизации (ISO, ИСО)
 Статистический отдел ООН
Региональные международные организации:
 Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
 Комиссия Таможенного союза (КТС)
Российские организации:
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 Федеральная таможенная служба (ФТС РФ)
 Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)